Södertunneln brukar avse Södertunneln i Stockholm, men kan även avse eller förväxlas med flera olika tunnlar:

Helsingborg
Södertunneln, Helsingborg, planerat bygge, byggstart för närvarande (2013) oviss

Södermalm, Stockholm
Lokalbanetunnlar
Södertunneln även kallad Katarinatunneln, från Skanstull till Slussen, invigd 1933 (från 1949 en tunnelbanetunnel)

Järnvägstunnlar
Södra tunneln, från Södra station till Slussen, invigd 1871, omdragen 1954
Söderströmstunneln, tunnel för Citybanan under Söderström
Södermalmstunneln, tunnel för Citybanan från Södra station till Söder Mälarstrand

Vägtunnlar
Söderledstunneln, från Skanstull till Slussen, slutförd 1991